Командный чемпионат мира 1993 — проходил с 24 октября по 3 ноября в Люцерне (Швейцария).

Участники 

 Швейцария (команда  страны-организатора).

Турнирная таблица

Результаты участников команд-призёров 
США
 Гата Камский — 2½ из 5;
 Алексей Ермолинский — 3½ из 6;
 Борис Гулько — 3½ из 6;
 Григорий Кайданов — 4 из 7;
 Джоэль Бенджамин — 5 из 6;
 Ларри Кристиансен — 4 из 6.
Украина
 Василий Иванчук — 6 из 8;
 Владимир Маланюк — 4½ из 7;
 Олег Романишин — 4 из 7;
 Владимир Тукмаков — 2½ из 5;
 Вячеслав Эйнгорн — 3 из 6;
 Артур Фролов — 1 из 3.
Россия
 Владимир Крамник — 3 из 7;
 Александр Халифман — 3½ из 7;
 Евгений Бареев — 4 из 6;
 Сергей Долматов — 4 из 6;
 Алексей Дреев — 5 из 6;
 Алексей Выжманавин — 1 из 4.

Лучшие результаты по доскам 
 1-я — Василий Иванчук — 6 из 8;
 2-я — Владимир Маланюк — 4½ из 7;
 3-я — Евгений Бареев — 4 из 6;
 4-я — Сергей Долматов — 4 из 6;
 1-й запасной — Джоэль Бенджамин — 5 из 6;
 2-й запасной — Карл Торстейнс — 4 из 5.

Ссылки 
 3rd World Team Chess Championship: Lucerne 1993

Октябрь 1993 года
Ноябрь 1993 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
1993 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Люцерне